The Immigrant (1915), een stomme film uit 1915
 The Immigrant (1917), een stomme film uit 1917 van regisseur Charlie Chaplin
 Emigrantes (Engels: Immigrants), een Italiaanse film uit 1948 van regisseur Aldo Fabrizi
 Immigrants, een Hongaars-Amerikaanse animatiefilm uit 2008
 The Immigrant (2013), een Amerikaanse film uit 2013 van regisseur James Gray